Összesen 20 (37) epizódból áll. Az első része a "Tündéri osztozás-frász" és a legutolsó a "Piszok gazdagon" volt. Amerikában 2016. január 15. és 2017. február 22. között futott.

Epizódok

Jegyzetek 

Amerikai rajzfilmsorozatok